Follin är ett svenskt och engelskt efternamn

Personer med namnet
 Ann Follin, svensk museichef
 Carl Follin, svensk marinmålare
 Elias Follin, svensk forfatter
 Geoff Follin, engelsk musiker
 Jonas Follin (1696–1741), borgmästare och riksdagsman
 Samuel Follin, svensk teolog
 Tim Follin, engelsk musiker

Se även
 Fohlin – svenskt efternamn

Svenska efternamn
Engelska efternamn